L'Intrus est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature 

 1948 : L'Intrus (titre original : ), un roman de William Faulkner ;
 1993 : L'Intrus, un roman de Juliette Benzoni ;
 2000 :  L'Intrus, un livre de Jean-Luc Nancy, qui a inspiré plusieurs films du même nom.

Cinéma

Long métrage 

 1949 : L'Intrus (Intruder in the Dust) est un film américain réalisé par Clarence Brown et sorti en 1949, adapté du roman de Faulkner ;
 1967 : L'Intrus (Ad-Dakhil) est un film égyptien ;
 1984 : L'Intrus est un film dramatique français réalisé par Irène Jouannet, sorti en 1984 ;
 2001 : L'Intrus ou Drame familial au Québec – () est un film américain de Harold Becker, sorti en 2001 ;
 2004 : L'Intrus est un film français de 2004 réalisé par Claire Denis. Il s'inspire de L'Intrus, un texte de Jean-Luc Nancy.

Court métrage 

 1915 : L'Intrus, un court métrage de Camille de Morlhon ;
 1976 : L'Intrus, un court métrage de Patrick Schulmann.

Voir aussi